Strandgrävbaggar (Heteroceridae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Macleay 1825. Enligt Catalogue of Life ingår strandgrävbaggar i överfamiljen Byrrhoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heteroceridae 69 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar